Gandrup bezeichnet:

 einen dänischen Badminton-Spieler, Max Gandrup
 ein Dorf auf der dänischen Insel Vendsyssel-Thy, Gandrup (Vendsyssel)